Татьяна Гарбін і Емілі Луа були чинними чемпіонками, але цього разу Гарбін вирішила взяти участь у турнірі в Гобарті, який проходив того самого тижня. Луа грала в парі зі Стефані Коен-Алоро, але вони знялись перед півфіналом.

Єлена Костанич і Клодін Шоль виграли титул, у фіналі перемігши Каролін Денін і Ліза Макші з рахунком 6–4, 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Canberra Women's Classic, парний розряд